Het ATP-toernooi van Umag 1991 (met de officiële naam Yugoslavia Open 1991) werd gespeeld van 13 tot en met 19 mei 1991. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Joegoslavische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag